LEGO Spider-Man é um tema do brinquedo LEGO, produzido com base nos filmes de Homem Aranha.

Alguns conjuntos integraram o tema LEGO Studios. Na segunda década do século XXI, o tema "Spider Man" encontra-se descontinuado, uma vez que os direitos para a produção de conjuntos relativos ao filme Spider-Man 3 foram vendidos à Mega Bloks.

Lista de conjuntos

Temas de Lego